Кусты — название населённых пунктов:

Россия 
 Кусты — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Кусты — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Кусты — деревня в Куркинском районе Тульской области.

См. также